Leberberg steht für:

 Leberberg (Kaiserebersdorf), Hügel in Kaiserebersdorf, Wien
 Leberberg (Weiden an der March), Hügel in Weiden an der March, Niederösterreich

Siehe auch:
 Unterer Leberberg